Murawlewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Murawlewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet polewski)
 Murawlewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego (sielsowiet szczetinski)

Zobacz także 
 Murawlenko – miasto w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym

Strony ujednoznaczniające